Cassarate ist 
 ein Fluss im Schweizer Kanton Tessin, der bei Lugano in den Luganersee fließt, siehe Cassarate (Fluss)
 ein Quartier der Stadt Lugano, siehe Cassarate (Lugano)